Authority (englisch für: Autorität) steht für:
 Bestandteil Authority eines Uniform Resource Identifiers,
 Superheldengruppe The Authority aus dem DC-Universum.

In Namen wird der Begriff Authority verwendet, um deutlich zu machen, dass eine Behörde, eine Organisation bzw. allgemein eine System-Einheit für alle Belange eines Bereichs zuständig ist.

Zum Beispiel:
 Hamburg Port Authority,
 Internet Assigned Numbers Authority,
 Policy Certification Authority.